Voltaire Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Voltaire Township (Kansas)
 Voltaire Township (North Dakota)